Аббревиатура ЭПС может означать:

 Эффективная процентная ставка
 Эндоплазматическая сеть
 Экструзионный пенополистерол
 Электроподвижной состав электротранспорта
 Обозначение модифицированных поездов P30, курсирующих в Москве
 Эквивалентное последовательное сопротивление электрического конденсатора
 Электрическая печь сопротивления
 Экстрапирамидные симптомы
 Электронная платёжная система
 Эффект полостных структур
Электронный подарочный сертификат